Лазарев, Евгений:
 Лазарев, Евгений Вадимович (род. 1980) — украинский хоккеист.
 Лазарев, Евгений Васильевич (1938—2015) — советский и российский писатель, журналист.
 Лазарев, Евгений Кузьмич (1918—1942) — советский военный, Герой Советского Союза.
 Лазарев, Евгений Николаевич (1937—2016) — советский и российский актёр, режиссёр, педагог.